Marija Zotowa (ur. 7 stycznia 1984 w Niżnym Nowogrodzie) – rosyjska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2011). Medalistka mistrzostw Rosji.

23 stycznia 2008 zadebiutowała w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS, zajmując 37. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Toblach. W swojej karierze międzynarodowej występowała niemal wyłącznie w zawodach tej rangi. Punkty po raz pierwszy zdobyła 13 września 2008 w konkursie letniej edycji tego cyklu w Lillehammer, gdzie była 30. W sumie punkty w zawodach tej rangi zdobywała ośmiokrotnie – 6 razy w ramach letniej, a 2 razy w ramach zimowej edycji cyklu. W pojedynczym konkursie najwyżej uplasowała się latem na 24. miejscu (25 września 2010 w Falun), a zimą na 28. pozycji (20 lutego 2011 w Ramsau).

25 lutego 2011 w Oslo wystartowała w konkursie indywidualnym kobiet na mistrzostwach świata seniorów, zajmując 38. miejsce. Start ten był jednocześnie jej ostatnim w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS.

Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Rosji – w 2011 zdobyła srebrny medal w konkursie indywidualnym kobiet, a w 2014 i 2015 zdobywała srebrne medale w konkursach drużyn mieszanych. W 2014 zdobyła także letnie mistrzostwo kraju w rywalizacji zespołów mieszanych.

Mistrzostwa świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie